Tiraña puede referirse a:
La localidad asturiana de Tiraña.
El nombre común de la planta Pinguicula grandiflora.
El nombre común de la planta Pinguicula nevadensis.
El nombre común de la planta '''''Pinguicula vallisneriifolia.